Sony Ericsson Open 2008 (kobiety)
 Sony Ericsson Open 2008 (mężczyźni)